В отборочную группу 2 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Норвегия, Греция, Грузия, Латвия, Словения и Албания. Матчи проходили с 5 сентября 1998 года по 9 октября 1999 года.

Победитель группы, Норвегия, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2000. Словения получила возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
8 мячей
  Златко Захович

5 мячей
  Туре Андре Фло
  Уле-Гуннар Сульшер

4 мяча
  Стеффен Иверсен

3 мяча
  Альбан Буши
  Шота Арвеладзе
  Никос Махлас
  Марьян Пахарь
  Андрей Штолцерс

2 мяча
  Игли Таре
  Заза Джанашия
  Георгиос Георгиадис
  Василис Цартас
  Виталий Астафьев
  Михаил Землинский
  Эйвинн Леонардсен
  Хьетиль Рекдаль

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2000
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году